

Geografia 
 Stati Uniti d'America 
 Bison – comune della Contea di Perkin, Dakota del Sud
 Bison – comune della Contea di Rush, Kansas
 Bison – CDP della Contea di Garfield, Oklahoma

Altro 
 GNU Bison – generatore di parser parte del progetto GNU
 EKW Bison – mezzo anfibio tedesco
 Myasishchev M-4 – bombardiere russo noto con il codice NATO Bison.
 Bison – mammiferi della famiglia dei bovidi
 M. Bison – personaggio di Street Fighter
 Giuseppe Bernardino Bison – pittore friulano del XIX secolo
 Bison Motion Pictures – casa di produzione cinematografica statunitense attiva dal 1909 al 1917
  – cacciatorpediniere della classe Guépard